Bicorp kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bicorp (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bicorp (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar